Handlung steht für:
 ein Lokal im Einzelhandel, siehe Laden (Geschäft)
 das Tun in der Philosophie, siehe Handeln
 in der Soziologie die Interaktion, siehe Soziales Handeln
 der zentrale Bezugspunkt aller psychischer Regulation, siehe Handlungsregulationstheorie
 in der Pädagogik alle Maßnahmen, die über Worte hinausgehen, siehe Erziehungshandeln
 bei der die Rechtsfolgen unabhängig vom Willen des Handelnden eintreten, die Rechtshandlung
 in der Dramaturgie die erzählte Geschichte, auch Verlauf, Inhalt oder Plot, siehe Handlung (Erzählkunst)

Siehe auch: